Валериан Валерианович Андреевский ( — не ранее ) — полковник Русской императорской армии, командир 35-го мортирного артиллерийского дивизиона, герой Первой мировой войны.

Биография 
Родился  года в Пултуске (Ломжинская губерния), сын генерал-майора Валериана Александровича Андреевского.

Образование получил в 1-м кадетском корпусе, по окончании которого 7 сентября 1892 года поступил в Михайловское артиллерийское училище. Выпущен 12 августа 1895 года подпоручиком с прикомандированием к лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригаде. 12 августа 1899 года получил чин поручика.

Далее Андреевский прошёл курс наук в Николаевской академии Генерального штаба, выпущен по 2-му разряду и вернулся в свою бригаду. 12 августа 1903 года произведён в штабс-капитаны и 12 августа 1907 года получил чины капитана. Вслед за тем Андреевский окончил Офицерскую артиллерийскую школу с оценкой «успешно». Далее служил в Гвардейском мортирном дивизионе, где 6 декабря 1911 года произведён в полковники.

29 ноября 1913 года назначен командиром 5-й батареи лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады. Находясь на этой должности он с самого начала Первой мировой войны воевал против немцев. Высочайшим приказом от 1 июня 1915 года Андреевскому было пожаловано Георгиевское оружие

31 июля 1915 года назначен командиром 35-го мортирного артиллерийского дивизиона.

После Октябрьской революции Андреевский остался в Советской России, сведений об участии его в Гражданской войне не обнаружено. Проживал в Ленинграде и работал статистиком в управлении Октябрьской железной дороги.

8 марта 1931 года арестован органами ОГПУ и 25 апреля того же года по обвинению по статье 58-11 приговорен КОГПУ к ссылке в Западно-Сибирский край на 3 года. Дальнейшая его судьба не установлена.
Реабилитирован посмертно 31 августа 1989 года.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени (1906 года)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1911 года)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (10 ноября 1914 года)
 Орден Святого Владимира 4 ст. с мечами и бантом (26 февраля 1915 года)
 Орден Святого Владимира 3 ст. с мечами (4 марта 1915 года)
 Георгиевское оружие (1 июня 1915 года).

Примечания

Ссылки 
 

Полковники (Российская империя)
Выпускники Первого кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)
Посмертно реабилитированные в СССР
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Военачальники, репрессированные в СССР